Zinkenkogel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Zinkenkogel (bergstopp i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Murtal, 
 Zinkenkopf, bergstopp, 

Robotskapade Österrikeförgreningar